Het tennistoernooi van Wimbledon in 2000 bij de vrouwen werd voor de 107e keer gehouden. De Amerikaanse Venus Williams won het toernooi voor de eerste keer door in de finale haar landgenote Lindsay Davenport met 6-3 en 7-6 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Martina Hingis (kwartfinale)
  Lindsay Davenport (finale)
  Mary Pierce (tweede ronde)
  Conchita Martínez (tweede ronde)
  Venus Williams (winnares)
  Monica Seles (kwartfinale)
  Nathalie Tauziat (eerste ronde)
  Serena Williams (halve finale)

  Arantxa Sánchez Vicario (vierde ronde)
  Sandrine Testud (eerste ronde)
  Anke Huber (vierde ronde)
  Amanda Coetzer (tweede ronde)
  Amélie Mauresmo (eerste ronde)
  Julie Halard-Decugis (eerste ronde)
  Barbara Schett (eerste ronde)
  Dominique Van Roost (eerste ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2000